El Landgrave Clodoveo de Hesse (Chlodwig Alexis Ernst; 30 de julio de 1876 - 17 de noviembre de 1954) fue un oficial en el Ejército prusiano y jefe de la línea de Hesse-Philippsthal de la Casa de Hesse.

Como jefe de la casa era estilado Su Alteza el Landgrave de Hesse.

Primeros años 
El Landgrave Clodoveo, el séptimo de los diez hijos del Príncipe Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, nació en Burgsteinfurt. Fue el único hijo superviviente del segundo matrimonio de su padre con la Princesa Juliana de Bentheim y Steinfurt; su única plena hermana superviviente, la Princesa Berta, contrajo matrimonio con el Príncipe Leopoldo IV de Lippe.

Aunque era el tercer hijo varón Clodoveo pasó a ser jefe de la Casa de Hesse-Philippsthal-Barchfeld a la muerte de su tío en 1905 debido a que sus hermanastros Federico Guillermo y Carlos Guillermo fueron excluidos de la sucesión debido al matrimonio morganático de sus padres.

El Landgrave Clodoveo sirvió en el Ejército prusiano alcanzando el rango de teniente coronel. El 26 de mayo de 1904 contrajo matrimonio con la Princesa Carolina de Solms-Hohensolms-Lich, la hija del Príncipe Hermann, en Lich, ciudad natal de ella. La pareja tuvo cinco hijos: Guillemo (1905-1942) quien desposó a la Princesa Mariana de Prusia, Ernesto Luis (1906-1934), Irene (1907-1980), Alejandro Federico (1911-1939) y Victoria Cecilia (1914-1998).

Landgrave 
El 16 de agosto de 1905, Clodoveo sucedió a su tío el Landgrave Alexis como jefe de la Casa de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, dándole un asiento en la Cámara Alta de Prusia. El 22 de diciembre de 1925 heredó los bienes y jefatura de la Casa de Hesse-Philippsthal tras la muerte del Landgrave Ernesto.

A principios de la década de 1930 tres de los hijos de Clodoveo (Guillermo, Alejandro Federico y Victoria Cecilia) se unieron al partido nazi. Su tercer hijo varón, el Príncipe Alejandro Federico, quien sufría de epilepsia, fue esterilizado por los nazis el 27 de septiembre de 1938, muriendo un año más tarde. El hijo mayor del Landgrave, el príncipe Guillermo, un SS-Hauptsturmführer, murió en acción durante la II Guerra Mundial.

El Landgrave Clodoveo murió a la edad de 78 años en Bad Hersfeld, dejando esposa e hijas, habiéndole precedido sus tres hijos varones. Su nieto Guillermo lo sucedió como jefe de la Casa de Hesse-Philippsthal.

Honores 
 Caballero de la Orden del León Dorado de Hesse ( Hesse-Kassel)
 Gran Cruz de la Orden de Luis de Hesse ()
 Gran Cruz de la Orden Principesca de Lippe ( Principado de Lippe
 Gran Cruz de la Orden del Águila Roja de Prusia ()
 Caballero de la Orden de San Juan de Prusia ()
 Gran Cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia (   Ducados ernestinos)
 Gran Cruz de la Orden Principesca de Schaumburg-Lippe ( Principado de Schaumburg-Lippe)
 Cruz al Mérito de Waldeck y Pyrmont ( Principado de Waldeck)

Referencias 

Landgraves de Hesse
Casa de Hesse
Grandes cruces de la Orden de Luis
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja